O recompensă este un premiu primit ca recunoaștere a unui serviciu făcut:

 Într-o competiție sportivă (recompense sportive)
 În teatru
 În cinema
 În televiziune
 În drept
 În neuroștiințe, sistemul recompensei este un sistem funcțional cerebral localizat în creierul limbic.

Vezi și 
 Distincție
 Medalie
 Decorație (onorifică)